Sweet Home puede referirse a:

Música 
 Sweet Home Chicago, canción de Robert Johnson de 1937.
 Sweet Home Alabama, canción de Lynyrd Skynyrd de 1974.
 Sweet Home Verona álbum de Sonohra de 2008.

Cine 
 Sweet Home, película de 1989.
 Sweet Home Alabama, película de 2002.

Lugares y sitios 
 Sweet Home (Arkansas), lugar designado por el censo de Arkansas, Estados Unidos.
 Sweet Home (Oregón), ciudad de Oregón, Estados Unidos.
 Sweet Home, municipio de Misuri, Estados Unidos.

Otros 
 Sweet Home, videojuego de 1989.
 Sweet Home 3D, editor gráfico.
 Chi's Sweet Home, manga de 2015.